А́нна Семёновна Андре́ева (14 июня 1915, Пенза — 1997) — советская легкоатлетка. Заслуженный мастер спорта СССР (1948).

Биография 
Родилась и жила в Пензе, окончила школу ФЗУ при Пензенском трубочном заводе. В 1936 году переехала в Москву.

Выступала за московские спортивные общества «Водник» (по 1941), «Динамо» (с 1942).

Чемпионка Европы 1950 года в толкании ядра; в том же году первой в мире толкнула ядро за 15 м. 4-кратная чемпионка СССР (1938, 1948—1950); результата, с которым она стала чемпионкой СССР 1948 года (14,44 м), было бы достаточно для завоевания золотой медали Олимпийских игр 1948 года, где победила Мишлин Остермейер (13,75 м).

Результаты Андреевой многократно входили в десятку лучших результатов сезона в мире в толкании ядра (1936—1937, 1939—1955), а 2 раза она была лидером мирового сезона (1950—1951).

Спортивные достижения 

 Рекорды СССР
 толкание ядра      15,02     РМ      9.11.1950   Плоешти (Румыния)     Первая в истории — лучше 15 м.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Толкатели ядра СССР
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике